SLC6A20 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 592 амінокислот, а молекулярна маса — 65 914.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт амінокислот, симпортний транспорт, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки